Хякутакэ — фамилия. Известные носители:
 Хякутакэ, Харукити
 Хякутакэ, Юдзи